«Unique» — третій альбом хорватської співачки Ніни Бадрич. Виданий 1999 року.

Список композицій 

 «Tko si ti» (4:38)
 «Woman in love» (4:17)
 «Ne ostavljaj me» (4:14)
 «Još i sad» (4:42)
 «Po dobru ti me pamti» (4:53)
 «Nije mi svejedno» (4:22)
 «Na kraj svijeta» (3:33)
 «Jedino moje» (3:50)
 «Više me nije strah» (3:36)
 «Poljubi me» (uživo) (3:52)
 «Kao u snu» (3:53)
 «Woman In Love» (Ice-Pick miks) (4:17)
 «Po dobru ti me pamti» (4:53)

Посилання 
 Альбом на сайті Diskografija.com 

Альбоми Ніни Бадрич